Limit możliwości uruchomień – forma ograniczenia, stosowana najczęściej w przypadku licencji shareware, które pozwala jedynie na określoną liczbę uruchomień danego oprogramowania, np. 30 razy. Po przekroczeniu tej liczby, podobnie jak w przypadku oprogramowania udostępnianego na licencji trial, użytkownik musi wykupić licencję na pełną wersję danej aplikacji lub usunąć ją z komputera. Czasami limit możliwości uruchomień jest stosowany razem lub naprzemiennie z ograniczeniami czasowymi wynikającymi z licencji trial.

Zobacz też 
 licencje oprogramowania
 trial

Licencje oprogramowania